Ángel Fernández (ur. 1971) – ekwadorski piłkarz, reprezentant Ekwadoru.
 Ángel Fernández (ur. 1988) – hiszpański piłkarz ręczny, reprezentant Hiszpanii.
 Ángel San Casimiro Fernández (ur. 1942) – hiszpański duchowny katolicki, biskup.
 Ángel Fernández Collado (ur. 1952) – hiszpański duchowny katolicki, biskup.